Säsongen 2019 var IK Frej Täbys herrlag i fotboll 5:e raka och senaste säsong i Superettan. Klubben hamnade på 14:e plats i ligan och blev relegerade efter nedflyttningskval mot Umeå FC. Utöver Superettan tävlade klubben även i Svenska Cupen.

Spelartrupp

Tävlingar

Superettan

Ligatabell

Sammanfattning av resultat

Matcher
Spelschemat släpptes den 11 december 2018.

Nedflyttningskval
Eftersom IK Frej hamnade på 14:e plats i Superettan 2019 fick de möta det lag som hamnade på andraplats i Division 1 Norra, Umeå FC, i ett ned/ uppflyttningskval.

Svenska Cupen 2018/2019

IK Frej spelade i Superettan säsongen 2018 och gick därför in i tävlingen från andra omgången.

Inledande Omgångar

Dragningen för den andra omgången hölls den 7 juli 2018 på Fotbollskanalen.

Gruppspel

Svenska Cupen 2019/2020

IK Frej spelade i Superettan säsongen 2019 och gick därför in i tävlingen från andra omgången.

Inledande Omgångar

Referenser

Fotboll i Sverige 2019
2019
Fotbollssäsongen 2019 efter lag